Булл ( — бык, буйвол) — английская фамилия и топоним:

Фамилия 
  (род. 1963) — английская балерина, телеведущая и деятель культуры.
 Булл, Джеральд (1928—1990) — канадский инженер, специализировавшийся на дальнобойной артиллерии.
 Булл, Джон (1562 или 1563— 1628) — английский композитор, клавесинист, органист и органостроитель.
 Булл, Дэн (род. 1986) — английский рэпер и автор песен.
 Булл, Кнуд (1811—1889) — норвежский фальшивомонетчик и австралийский художник.
 Булл, Люсьен
 Булл, Оле (1810—1880) — норвежский скрипач и композитор.
 Булл, Эдвард Хагеруп (1855—1938) — норвежский политический и государственный деятель.

Топоним 
  — остров в Дублинском заливе.
  — река в Британской Колумбии, приток реки Кутеней, Канада.
 Булл — тауншип в штате Миннесота, США.
 Булл-Пойнт — маяк в графстве Девон, Великобритания.
 Булл-Шолс — город, расположенный в округе Мэрион (штат Арканзас, США).

См. также 
 «Джон Булл» — английский паровоз 2-1-0, построенный в 1831 году, старейший из функционирующих паровозов.
 Булл-пап
 
 Булла
 
 Bull.